«Вой 6: Уродцы» () — британский комедийный фильм ужасов 1991 года режиссёра Хоупа Перелло по сценарию Кевина Рока. Как и в случае с остальными фильмами, сценарий лишь заимствует сюжет книг Гэри Брэнднера, и фильм не является дословной экранизацией романов.

Сюжет 

В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Правду знает только один человек — скромный парень, который при полной луне превращается в оборотня и жаждет лишь одного — расквитаться со своим давним врагом-вампиром, возглавляющим бродячий цирк.

В ролях 
 Брендан Хьюджес — Йен
 Мишель Матэсон — Элизабэт
 Шон Грегори Салливан — Уинстон
 Антонио Фаргас — Бэллами
 Кэрол Линли — Мисс Эддингтон
 Джаред Барклай — Дьюи
 Брюс Мартин Пэйн — Эр Би Харкер
 Карлос Сервантес — Шериф Фуллер
 Кристофер Морли — Карл / Карлотта
 Дип Рой — Тунз
 Рэнди Пэлиш — Пруитт
 Бен Кронен — Хэнк
 Джон А. Нэрис — Эрл Бартлетт
 Эл Вайт — Карни Воркер
 Джереми Уэст — Лестер

Релиз

Критика 
Реакция на картину была более, чем «прохладной». Леонард Мальтин () написал в своей книге «2002 Movie & Video Guide», что «сценарий фильма хорошо написан — особенно по сравнению с другими частями сериала — однако атмосфера в стиле Рея Бредбери выглядит чересчур претенциозной и неуместной». В обзоре «DVD & Video Guide 2004» сказано, что «спецэффекты оставляют желать лучшего». Один из обозреватель отметил, что «исполнение роли Брюсом Пэйном — единственное стоящее в этом фильме. Его злодей Харкер великолепен, аристократичен, в нём нет ничего лишнего».

Выход на видео 
Компании «Artisan Home Entertainment» и «Timeless Media Group» выпустила фильм вместе с пятой частью «Вой 5: Возрождение» в качестве «double feature», а также в качестве «triple feature» вместе с фильмами «Вой 3» и «Вой 5: Возрождение» на DVD. В России фильм вышел на DVD в 2007 году.

Примечания

Ссылки 

Молодёжные фильмы
The Howling
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1991 года
Экранизации произведений Гэри Брэнднера
Кинокомедии Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы 1991 года, выпущенные сразу на видеоносителях
Независимые фильмы Великобритании
Фильмы-сиквелы
Фильмы Великобритании 1991 года
Фильмыто вампирах
Фильмы об оборотнях
Фильмы про охоту на человека